Mladen Klasić može označavati:

 Mladen Klasić (inženjer), hrvatski brodograđevni inženjer
 Mladen Klasić (odvjetnik), hrvatski odvjetnik i športski djelatnik

Izvori